Ел Ескорпион има више значења:

 Ел Ескорпион (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ескорпион (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ескорпион (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ескорпион (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ескорпион (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ескорпион (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескорпион (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескорпион (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ескорпион (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ескорпион (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ескорпион (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ескорпион (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ескорпион (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Ескорпион (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескорпион (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескорпион (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику